Адріанопольський договір — договір, підписаний в Адріанополі.
 Адріанопольський договір (1547) — мирний договір між Священною Римською і Османською імперіями.
 Адріанопольський договір (1568) — мирний договір між Священною Римською і Османською імперіями.
 Адріанопольський договір (1713) — мирний договір між Російською і Османською імперіями.
 Адріанопольський договір (1829) — мирний договір між Російською і Османською імперіями.